Сезон «Шахтаря» (Донецьк) 2020—2021 — 30-й сезон донецького «Шахтаря» у чемпіонатах України.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Сезон

Усі турніри

Суперкубок

Чемпіонат України

Статистика матчів

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Ліга чемпіонів

Груповий етап

Ліга Європи

Плей-оф

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що покинули команду

|-
|}
Станом на: 9 травня 2021

Бомбардири 

Станом на: 9 травня 2021

Сухі матчі 

Станом на: 9 травня 2021

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 9 травня 2021

Примітки 

Шахтар Донецьк
Сезони ФК «Шахтар» Донецьк